Sheytān vojud nadārad  (Il male non esiste) è un film del 2020 scritto e diretto da Mohammad Rasoulof.

Ha vinto l'Orso d'oro per il miglior film al Festival di Berlino 2020.

Trama 

Sheytān vojud nadārad è un film in quattro capitoli sul tema della pena di morte. Ciascun capitolo racconta la vita di un uomo che, obbligato dallo stato iraniano ad eseguire l'esecuzione capitale di condannati a morte, si trova costretto a scegliere se obbedire o meno e, in ogni caso, a dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Distribuzione 
Il film è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Berlino il 28 febbraio 2020. È stato distribuito nelle sale italiane il 10 marzo 2022.

Riconoscimenti 
 2020 - Festival di Berlino
 Orso d'oro per il miglior film
 Premio della giuria ecumenica
 Guild Film Prize

Note

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film politici
Film sulla pena di morte
Film a episodi
Film ambientati in Iran
Orso d'oro al miglior film